
Князь ( — высокий, отсюда prince, принц; «первый»):
 Князь — глава феодального государства, позднее — дворянский титул.

В Европе
 В Священной римской империи с XI века — общее название всех членов высшего владетельного класса: герцогов, маркграфов, ландграфов, архиепископов, епископов и проч.; в XIII веке из их круга выделились курфюрсты.
 Титул территориальных владетелей, следующих по значению за герцогами; суверенными князьями остаются:
 князь Монако;
 князь Лихтенштейна.
 князь Андорры.
На Руси и в России
 В феодальной удельной Руси — предводитель войска и правитель области-отчины; делились на удельных и великих.
 Великие князья Киевские
 Князь императорской крови — все члены императорского дома.

Фамилия 
 Князь, Игорь Владимирович (род. 1955) — командующий ВМС Украины, вице-адмирал.

Религиозные 
 Князья мира () — ангельский чин.
 Князь-епископ — епископ, который помимо осуществления священнических функций обладал светской властью.
 Князь Церкви — термин, в настоящее время применяющийся исключительно к кардиналам Римско-католической церкви.

Прочие 
 «Князь» — трактат XVI века Никколо Макиавелли.
 «Князь» (1929) — трагедия азербайджанского драматурга Гусейна Джавида.
 «Князь» — компьютерная игра.
 Князь — псевдоним рок-музыканта Андрея Князева.

См. также 
 Князь тьмы
 КняZz — российская панк-рок-группа из Санкт-Петербурга
 .

Примечания